

Astronomia 
 37720 Kawanishi – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Kawanishi – città giapponese della prefettura di Hyōgo
 Kawanishi (Nara) – cittadina giapponese della prefettura di Nara
 Kawanishi (Yamagata) – cittadina giapponese della prefettura di Yamagata

Guerra  
 Kawanishi E5K – idroricognitore a scarponi, monomotore, monoplano ad ala di gabbiano sviluppato dall'azienda aeronautica giapponese Kawanishi Kōkūki KK 
 Kawanishi E7K – idrovolante da ricognizione monomotore biplano imbarcato sviluppato dall'azienda giapponese Kawanishi KōkūkiKK negli anni trenta
 Kawanishi E11K – idrovolante a scafo centrale, monomotore, monoplano ad ala di gabbiano sviluppato dall'azienda aeronautica giapponese Kawanishi Kōkūki KK negli anni trenta
 Kawanishi E15K – idroricognitore a scarpone centrale, monomotore ad ala bassa sviluppato dall'azienda aeronautica giapponeseKawanishi Kōkūki KK negli anni quaranta
 Kawanishi H3K – idrovolante a scafo centrale, trimotore a velatura biplano-sesquiplana sviluppato dall'azienda giapponese Kawanishi Kōkūki KK negli anni trenta
 Kawanishi H6K – idropattugliatore marittimo quadrimotore ad ala alta a parasole e a scafo centrale prodotto dall'azienda giapponese Kawanishi Kōkūki KK dalla fine degli anni trenta
 Kawanishi H8K –  idrovolante multiruolo quadrimotore ad ala alta e a scafo centrale prodotto dall'azienda giapponese Kawanishi Kōkūki KK dalla fine degli anni trenta
 Kawanishi J3K – caccia intercettore ad ala bassa sviluppato dall'azienda giapponese Kawanishi Kōkūki KK nei primi anni quaranta 
 Kawanishi K6K – idrovolante a scarponi da addestramento, biposto, monomotore e biplano, sviluppato dall'azienda aeronautica giapponese Kawanishi Kōkūki KK nei tardi anni trenta
 Kawanishi K8K – aereo da addestramento primario biposto, monomotore e biplano, sviluppato dall'azienda aeronautica Kawanishi Kōkūki KK nei tardi anni trenta
 Kawanishi N1K – caccia ad ala bassa prodotto dall'azienda giapponese Kawanishi Kōkūki KK nei primi anni quaranta

Persone 
 Koyo Kawanishi (1959) – dentista e astrofilo giapponese
 Maki Kawanishi (1979) – schermitrice giapponese
 Takashi Kawanishi (...) – ex calciatore giapponese
 Takehiko Kawanishi (1938) – ex calciatore giapponese